Modalitet kan syfta på:

 I medicinsk bildvetenskap: den utrustning som används för att generera bilder av kroppen.
 I metafysik: en egenskap hos språkliga satser med avseende på deras förhållande till sanning, se Metafysik#Modalitet.
 I språkvetenskap: talarens omdöme om ett skeende (verb), vilket anges med modala hjälpverb eller böjning, se modus.
 Ordet behandlingsmodalitet används synonymt med behandlingsmetod.

Se även 
 Multimodalitet
 Modallogik
 Modal

Termer inom språkfilosofi
Medicin